Springfield est un nom anglophone que l'on retrouve dans de nombreux toponymes et patronymes :

Toponymes 
Springfield est un nom de ville très répandu dans les pays anglophones, à tel point que la série télévisée animée Les Simpson se déroule dans une petite ville génériquement appelée « Springfield » autour de laquelle les créateurs de la série ont monté un véritable mythe et mystère. Le fait est que plus de la moitié des États possèdent une ville nommée Springfield.

Belize 
 Springfield

Australie 
 Springfield

Canada 
 Springfield (Manitoba), municipalité rurale (en : rural municipality) du Manitoba
 Springfield, ancienne circonscription fédérale du Manitoba
 Springfield, paroisse du Nouveau-Brunswick
 Springfield (Ontario)
 Springfield-Ritchot, circonscription électorale provinciale du Manitoba

États-Unis 
 Springfield (Arkansas)
 Springfield (Caroline du Sud)
 Springfield (Colorado)
 Springfield (Dakota du Sud)
 Springfield (Floride)
 Springfield (Jacksonville)
 Springfield (Géorgie)
 Springfield, capitale d'État de l'Illinois
 Springfield (Kentucky)
 Springfield (Louisiane)
 Springfield (Maine)
 Springfield (Massachusetts)
 Springfield (Michigan)
 Springfield (Minnesota)
 Springfield (Missouri)
 Springfield (Nebraska)
 Springfield (New Hampshire)
 
 Springfield (New York)
 Springfield (Ohio)
 Springfield (Oregon)
 Springfield (Pennsylvanie)
 Springfield (Tennessee)
 Springfield (Vermont)
 Springfield (Virginie)
 North Springfield (Virginie)

Irlande 
 Springfield

Nouvelle-Zélande 
 Springfield, une ville du district de Selwyn, dans la région de Canterbury, dans l' Île du Sud de la Nouvelle-Zélande ;
 Springfield, une banlieue de la ville de Rotorua.

Royaume-Uni 
 Springfield (Écosse)
 Springfield (Birmingham)

Musique 
 Buffalo Springfield, groupe de folk rock
 Dusty Springfield, (1939-1999) chanteuse de soul
 Rick Springfield, chanteur pop
  (1934-), chanteur anglais ()

Autres 
 Springfield Armory
 fusil Springfield Model 1861
 fusil Springfield M1903
 
 Springfield de la série Les Simpson
 Springfield, marque espagnole de vêtements